Beowulf puede hacer referencia a:

 Beowulf, poema épico anglosajón del .
 Beowulf (miniserie), miniserie estrenada en el 2016 y protagonizada por Kieran Bew.
 Beowulf, la leyenda, película de 1999 dirigida por Graham Baker.
 Beowulf & Grendel, película de 2005 dirigida por Sturla Gunnarsson.
 Beowulf, película de animación de 2007 dirigida por Robert Zemeckis.
(Hay una decena de adaptaciones audiovisuales, cinematográficas o televisivas, de esta antigua leyenda épica.)
 Beowulf (informática), cluster de alto rendimiento.